Carcar kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Carcar (kommunhuvudort i Filippinerna), Centrala Visayas, Province of Cebu, 
 City of Carcar, kommun, Centrala Visayas, Province of Cebu,

Spanien 

 Cárcar (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Cárcar (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar